Gårdarna runt sjön kan syfta på:

 Gårdarna runt sjön (romansvit) – en romansvit av Birgit Th Sparre
 Gårdarna runt sjön (roman) – den första boken i romansviten
 Gårdarna runt sjön (film) – en svensk dramafilm från 1957 baserad på romanen Gårdarna runt sjön